Dobrotitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dobrotitsa (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Sitovo, 
 Dobrotitsa (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Antonovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar